Rexville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rexville (Indiana)
 Rexville (Kentucky)
 Rexville (New York)
 Rexville (Washington)